Мигес () — город на юге Уругвая, на территории департамента Канелонес.

География 
Город находится в восточной части департамента, западнее реки Солис-Гранде, на высоте 49 метров над уровнем моря.
Мигес расположен на расстоянии приблизительно 60 километров к востоку от города Канелонес, административного центра департамента и на расстоянии 57 километров к северо-востоку от Монтевидео, столицы страны. Ближайший гражданский аэропорт расположен в городе Монтевидео.

История 
Мигес был возведён в статус сельского населённого пункта (Pueblo) 14 августа 1878  года и первоначально носил название Кармен (Carmen). Получил статус малого города (Villa) 15 мая 1925 года. Получил статус города (Ciudad) 26 июня 1970 года.

Население 
По данным переписи 2011 года, население составляло 2 109 человек.

Источник: Instituto Nacional de Estadística de Uruguay

Примечания

Ссылки 
 INE map of Migues

Города Уругвая